Doc hace referencia a varios artículos:

Personas
 El apócope de "doctor" (inicialmente en lengua inglesa, de uso extendido también en castellano).
 Doc (apodo), usado frecuentemente en los países anglosajones (Ver Doc (nickname))
 Doc Holliday, pistolero del Viejo Oeste
 El apodo de dos dictadores de Haití, padre e hijo:
 Papa Doc (François Duvalier)
 Baby Doc (Jean-Claude Duvalier)

Acrónimo
 Formato de archivo utilizado por el procesador de texto Microsoft Word.

 La sigla de denominación de origen controlada.
 La sigla de desorden obsesivo compulsivo o Trastorno obsesivo-compulsivo.
La sigla en inglés de Declaración de Conformidad (Declaration Of Conformity).
D. O. C., episodio de Lost.

Siglas de departamentos gubernamentales
 Departamento de Comercio de Estados Unidos (Department of Commerce, DoC)
 Departamento de Conservación de Nueva Zelanda (Department of Conservation, DoC)
 Las distintas instituciones de Estados Unidos denominadas Departamento de Correccionales, (Department of Corrections, DoC)

Topónimos 
 Dominio del Canadá (Dominion of Canada, DoC)
 Dóc, localidad búlgara, en Csongrád.
 Nombre húngaro de la localidad rumana de Dolat, en Livezile.

Abreviaturas químicas
 Dissolved Organic Carbon
 DesOxiCloro, nombre del enteógeno psicodélico 4-cloro-2,5-dimetoxyamfetamina
 DesOxiCorticosterona, hormona esteroidea de la clase de los mineralocorticoides.

Otros 

 Doc (serie de televisión), es una serie de televisión estadounidense creada por Dave Alan Johnson y Gary  Johnson, que muestra el lado dramático  y cómico  de la vida en una gran ciudad a través de las experiencias de un recién llegado. está protagonizada por el cantante Billy Ray Cyrus, en el papel del apuesto doctor Clint Cassidy.
 Doc Hudson un excorredor, médico y juez de la película animada Cars
 Doc, serie italiana de televisión, es una serie de televisión italiana creada por Jan Maria Michelini y Ciro Visco. Protagonizada por Luca Argentero, en el papel del apuesto doctor Andrea Fanti.